Kovasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kovasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (0 ha)
2. Kovasaari (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (1,9 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar